Nel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 André Nel
 Gert Cornelius Nel
 Jacques Nel
 Patricia Nel